Квалификация на мужской волейбольный турнир Игр XXXII Олимпиады в Токио проходила с 9 августа 2019 года по 12 января 2020 года. По её итогам путёвки на Олимпийские игры получили 6 победителей интерконтинентального турнира и 5 победителей континентальных турниров.

Система квалификации 
6 участников Олимпийских игр в Токио определены по результатам интерконтинентального квалификационного турнира, в котором сыграли 24 сильнейшие сборные мира согласно рейтингу Международной федерации волейбола (за исключением сборной Японии, не участвовавшей в квалификации на правах страны-организатора Игр).

В январе 2020 года состоялись континентальные квалификационные турниры, в которых были разыграны ещё 5 путёвок на Олимпийские игры в Токио — по одной путёвке для каждой конфедерации.

Интерконтинентальный квалификационный турнир 
24 команды были распределены по 6 группам «змейкой» на основании положения в рейтинге Международной федерации волейбола на 1 октября 2018 года. Победители групповых турниров — сборные Бразилии, США, Италии, Польши, России и Аргентины — получили путёвки на Олимпийские игры в Токио.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Европейский квалификационный турнир 
В турнире, который проходил в берлинском Спорткомплексе имени Макса Шмелинга, приняли участие сборная Германии и 7 сильнейших команд по рейтингу Европейской конфедерации волейбола (за исключением победителей интерконтинентального квалификационного турнира). Путёвку на Олимпийские игры выиграла сборная Франции.

Группа А

Группа B

Полуфиналы

Финал 

Символическая сборная: связующий — Лукас Кампа (Германия), диагональный — Жан Патри (Франция), доигровщики — Денис Калиберда (Германия) и Эрвин Нгапет (Франция), блокирующие — Виктор Йосифов (Болгария) и Николя Ле Гофф (Франция), либеро — Женя Гребенников (Франция). MVP — Жан Патри (Франция).

Азиатский квалификационный турнир 
В турнире, который проходил в Цзянмыне, участвовали 8 сильнейших команд по итогам чемпионата Азии-2019, за исключением сборной Японии и победителей интерконтинентального квалификационного турнира. Отказавшуюся от участия сборную Пакистана заменила команда Казахстана. Путёвку на Олимпийские игры выиграла команда Ирана.

Группа А

Группа B

Полуфиналы

Финал

Африканский квалификационный турнир 
В круговом турнире в Каире играли 4 команды. Отказались от участия первоначально заявленные сборные Ботсваны, Нигера и Ганы. Путёвку на Олимпийские игры выиграла команда Туниса.

Североамериканский квалификационный турнир 
В турнире, проходившем в Ванкувере, участвовали 4 команды, отобранные по результатам чемпионата NORCECA. Олимпийскую путёвку выиграла сборная Канады. 

Индивидуальные призы: самый результативный — Стивен Маар (Канада), лучший на подаче — Мигель Анхель Лопес (Куба), в защите — Хесус Ранхель (Мексика), на приёме — Блэр Банн (Канада), связующий — Джей Бланкенау (Канада), диагональный — Маурис Торрес (Пуэрто-Рико), доигровщики — Стивен Маар и Джон Гордон Перрин (оба — Канада), центральные блокирующие — Артур Шварц (Канада) и Ливан Осория (Куба), либеро — Арнель Кабрера (Куба). MVP — Блэр Банн (Канада).

Южноамериканский квалификационный турнир 
В турнире, проходившем в Мостасале, участвовали 4 команды, отобранные по результатам чемпионата Южной Америки. Олимпийскую лицензию выиграла сборная Венесуэлы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Интерконтинентальный квалификационный турнир на сайте Международной федерации волейбола
 Континентальные квалификационные турниры на сайте Международной федерации волейбола